Transocean is de grootste offshoreboormaatschappij. Het ontstond in 2007 uit de fusie tussen Transocean Sedco Forex en GlobalSantaFe. Beiden waren ook fusiebedrijven met een lange geschiedenis. Het beheert een grote vloot van halfafzinkbare platforms (semi's) en boorschepen.

In 2010 kreeg een van de semi's van Transocean, de Deepwater Horizon, een blowout waarbij elf bemanningsleden omkwamen. Doordat de eruptieafsluiter (BOP) niet gesloten kon worden, resulteerde dit in de olieramp in de Golf van Mexico, de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis.

In 2012 verkocht het bedrijf 38 platforms voor ondiep water aan het net opgerichte Shelf Drilling om zich daarna volledig op diep water te richten.

Voorgangers

Literatuur 
  (2011): Deepwater Petroleum Exploration & Production. A Nontechnical Guide, PennWell Books

Zeeboormaatschappij